Venterol (Alpes-de-Haute-Provence)
 Venterol (Drôme)